Haldenwang ist der Name folgender Ortschaften und Verwaltungsgemeinschaften:
 Haldenwang (Landkreis Oberallgäu), eine Gemeinde im Landkreis Oberallgäu in Bayern
 Haldenwang (Landkreis Günzburg), eine Gemeinde im Landkreis Günzburg in Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang im schwäbischen Landkreis Günzburg

Siehe auch:
 Haldenwanger Eck, südlichster Punkt Deutschlands

Haldenwang ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Haldenwang (1770–1831), deutscher Kupferstecher
 Georges Haldenwang (1896–1960), Schweizer Nationalrat des Kantons Genf 
 Hermann Haldenwang, Architekt
 Karl Georg Haldenwang (1803–1862), deutscher evangelischer Pfarrer
 Maximilian von Haldenwang (1870–1939), deutscher Offizier, Oberarchivrat im Reichsarchiv 
 Otto von Haldenwang (General, 1828) (1828–1897), württembergischer General der Infanterie
 Otto von Haldenwang (General, 1861) (1861–1914), württembergischer Generalmajor
 Sigrid Haldenwang, Leiterin des Siebenbürgisch-Sächsischen Wörterbuchs
 Thomas Haldenwang (* 1960), deutscher Jurist und Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz